Hempfer ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Hempfer (1928–2021), deutscher römisch-katholischer Theologe, Pfarrer i. R.
 Klaus W. Hempfer (* 1942), deutscher Philologe